Мореа:

  (1640—1711) — итальянский католический священник, епископ Лачедонский.
 Мореа, Дино (род. 1975) — индийский киноактёр.
 Мореа, Энрике (1924—2017) — аргентинский теннисист, чемпион Панамериканских игр.